Crockett kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Crockett (berg),

USA 

 Crockett, Texas, countyhuvudort, Houston County, 
 Crockett (flygplats), Texas, 
 Crockett (ort), Kalifornien, Contra Costa County,

Se även
 Crockett County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar